«Ба́ня» — популярный анонимный эротический рассказ, необоснованно приписываемый перу либо Льва Толстого, либо (чаще всего) Алексея Николаевича Толстого, реже Алексея Константиновича Толстого, Н. С. Лескова или И. А. Бунина.

Авторство 
«Самый знаменитый эротический (а, может, и порно) рассказ дореволюционной России», по версии сайта «Либрусек», легенда наделяет авторством по меньшей мере одного из классиков русской литературы и не ниже, несмотря на то, что ни в полных академических собраниях сочинений указанных авторов, ни в их черновых материалах и письмах не сохранилось никаких следов работы над данным произведением. В качестве причин возможного авторства А. Н. Толстого указывается гедонизм «красного графа» и возможность литературной мистификации, склонность к которой Алексей Толстой обнаружил при создании совместно с П. Е. Щёголевым небезызвестного «Дневника Вырубовой» в 1927 году, а также несостоявшегося «Дневника Распутина». Кроме того подобные скандальные темы уже поднимались Толстым в пьесе «Насильники» (1912). С другой стороны, манера Алексея Толстого в свою очередь могла стать объектом стилизации и мистификации других литераторов Серебряного века.

Так или иначе, в 2006 году издательство «Альта-Принт» предприняло издание указанного рассказа в составе сборника «Русской эротической прозы» в серии «Фаллософические памятники», где авторство рассказа приписано А. Н. Толстому. Редактор и составитель сборника кандидат филологических наук Михаил Львович Вольпе, известный ранее изданием сборника «блатных» песен: «Мама, я жулика люблю» и частушек с обсценной лексикой «Не ходите, девки, замуж!» в аннотации к книге уточняет, что «В книгу вошли лучшие образцы русской эротической прозы, авторство которых приписывается классикам отечественной словесности». В следующем 2007 году это же издательство в той же серии «Фаллософические памятники» выпустило сборник Ивана Бунина, Алексея Толстого и Максима Горького «Летом на даче. Русская эротическая проза», где редакция поместила ещё одно «заветное» и непубликовашееся произведение «Японская комната» также с оговоркой, что Алексей Толстой лишь предполагаемый автор этого рассказа. Книга вышла с издательской пометкой «Продажа несовершеннолетним запрещена».

Сюжет 
Рассказ описывает события эпохи крепостного права, однако написан современным, несколько «медицинским» языком в нарочито псевдорусской манере: квас, водка, закуска-огурец, веники в жарко натопленной русской бане, пляски, припевки и заключительный ритуал обращения девушки в женщину. В тексте отсутствуют ненормативная лексика и архаизмы, если только они не были утрачены в процессе многократного переписывания рассказа. Сюжет повествования прост: безымянный русский барин моется в бане, где его парят, ублажают и пьют вместе с ним водку крепостные девки Наташка и Малашка. За ними наблюдает новенькая и неопытная девушка Фроська. До определённого времени ей отводится роль ученицы, пока барин удовлетворяет свои нехитрые сексуальные фантазии с более опытными крестьянками. В её душе стыд ещё борется с любопытством. Но вот наступает и её очередь: барин сперва обучает её минету, а после лишает девственности. В конце произведения счастливая Фроська становится, наряду с прочими девками, женщиной - утехой своего барина.

Не исключено, что рассказ был написан в 1930-е годы и явился своеобразной реакцией на табуированность освещения сексуальности в официальной советской литературе. Тем не менее, в произведении нет ничего, кроме описываемой эпохи, что сближало бы его с творчеством писателей-классиков. Автор не пытается выйти за грань смакования сексуальных инстинктов и натуралистического живописания половых органов. Антураж и характеры условны, язык, описывающий банное представление, в сцене инициации образный, но в целом однообразный, и мало напоминает язык лучших образцов русской классической литературы.

Примечания

Ссылки 
 

Порнография в России
Эротическая литература
Анонимные произведения
Алексей Николаевич Толстой
Баня